Sherman County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sherman County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 89002225
 Sherman County Courthouse (Oregon), ID-Nr. 98001122